Zool (schoeisel), de onderzijde van een schoen, laars e.d.
 Zool (computerspel), een Brits computerspel